Ez a szócikk a Transformers Mentő Botok című animációs sorozat epizódjait sorolja fel.

Áttekintés

Epizódok

1. évad (2012)

2. évad (2014)

3. évad (2014-2015)

4. évad (2016)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái